{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (87801) - || 2000 SC132 || 22 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87802) - || 2000 SO132 || 22 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87803) - || 2000 SE137 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87804) - || 2000 SS137 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87805) - || 2000 SK140 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87806) - || 2000 SR140 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87807) - || 2000 SZ141 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87808) - || 2000 SO142 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87809) - || 2000 SE143 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87810) - || 2000 SE145 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87811) - || 2000 SO145 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87812) - || 2000 SL146 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87813) - || 2000 SC147 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87814) - || 2000 SG154 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87815) - || 2000 SR155 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87816) - || 2000 SA156 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87817) - || 2000 SF157 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87818) - || 2000 SS157 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87819) - || 2000 SZ161 || 20 september 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (87820) - || 2000 SD162 || 20 september 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (87821) - || 2000 ST162 || 30 september 2000 || Elmira || A. J. Cecce
|-
| (87822) - || 2000 SB165 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87823) - || 2000 SA167 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87824) - || 2000 SG167 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87825) - || 2000 SF168 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87826) - || 2000 SM168 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87827) - || 2000 SB170 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87828) - || 2000 SS170 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87829) - || 2000 SA173 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87830) - || 2000 SL173 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87831) - || 2000 SY174 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87832) - || 2000 SD178 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87833) - || 2000 SL178 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87834) - || 2000 SD179 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87835) - || 2000 SE182 || 20 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87836) - || 2000 SH183 || 20 september 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (87837) - || 2000 SK186 || 21 september 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (87838) - || 2000 SA187 || 21 september 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (87839) - || 2000 SX190 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87840) - || 2000 SW193 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87841) - || 2000 SU198 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87842) - || 2000 SW199 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87843) - || 2000 SH202 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87844) - || 2000 SS203 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87845) - || 2000 SG208 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87846) - || 2000 SS209 || 25 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87847) - || 2000 SM210 || 25 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87848) - || 2000 SJ212 || 25 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87849) - || 2000 SR212 || 25 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87850) - || 2000 SP213 || 25 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87851) - || 2000 SD218 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87852) - || 2000 SP219 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87853) - || 2000 SW219 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87854) - || 2000 SY219 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87855) - || 2000 SB220 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87856) - || 2000 SM220 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87857) - || 2000 SD222 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87858) - || 2000 ST225 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87859) - || 2000 SX225 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87860) - || 2000 SR226 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87861) - || 2000 SH229 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87862) - || 2000 SJ231 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87863) - || 2000 SE234 || 21 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87864) - || 2000 SQ238 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87865) - || 2000 SK240 || 25 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87866) - || 2000 SB243 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87867) - || 2000 SJ245 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87868) - || 2000 SR251 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87869) - || 2000 SD256 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87870) - || 2000 SQ257 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87871) - || 2000 SX262 || 25 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87872) - || 2000 SE268 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87873) - || 2000 SH269 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87874) - || 2000 SW269 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87875) - || 2000 ST270 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87876) - || 2000 SB271 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87877) - || 2000 SS273 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87878) - || 2000 SG275 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87879) - || 2000 SH275 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87880) - || 2000 SO276 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87881) - || 2000 SC277 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87882) - || 2000 SN278 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87883) - || 2000 SO278 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87884) - || 2000 SN279 || 25 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87885) - || 2000 SF283 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87886) - || 2000 SJ285 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87887) - || 2000 SS286 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87888) - || 2000 ST287 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87889) - || 2000 SA288 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87890) - || 2000 SE288 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87891) - || 2000 SW290 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87892) - || 2000 SS292 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87893) - || 2000 SL293 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87894) - || 2000 SF295 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87895) - || 2000 SP298 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87896) - || 2000 SE300 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87897) - || 2000 SH300 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87898) - || 2000 SC305 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87899) - || 2000 SH306 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87900) - || 2000 SJ306 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten